Фола (Тола; ; «червь», «пурпуровая улитка») — два ветхозаветных персонажа.

  — первый сын Иссахара, брат Пуи, один из «70 душ», с которыми Иаков переселился в Египет (; ); во время Моисея так назывался целый клан/поколение Иссахарова колена ().
 Фола — судья израильский ().
 «Фола» — люксембургский футбольный клуб из города Эш.

Примечания